Карло Крівеллі (1430? — 1495?) — італійський художник раннього відродження.
 Карло Крівеллі (1736–1818) — кардинал
 Карло Крівеллі (1953 р.н.) — композитор

Сторінки зі списками однофамільців-тезок
Італійські прізвища